Gymkhana peut faire référence :
au gymkhana, qui est une discipline d'équitation ;
au gymkhana dans le cyclisme, qui est une épreuve de slalom ;
un gymkhana, dans le domaine des sports mécaniques, est une épreuve réservée à des automobiles ou des motocyclettes, qui se déroule sur un parcours hérissé d'obstacles et de difficultés diverses, destinée à montrer l'adresse des pilotes. Ken Block s'est notamment illustré avec ses vidéos de gymkhana.
lors des fêtes de Dax, un gymkhana est organisé, consistant en une série d'épreuves réalisées sur échasses et où se présentent plusieurs groupes d'échassiers venant de toutes les Landes.